Сан-Эстебан-дель-Молар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 24,99 км². Население — 151 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

Покровителем города считается Кристо де ла Мисерикордия.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы